szkliwo ceramiczne
 szkliwo wulkaniczne
 szkliwo (anatomia)